Ма́ркус Хе́нриксен (; 25 июля 1992, Тронхейм) — норвежский футболист, полузащитник. В настоящее время является игроком футбольного клуба «Русенборг», ранее выступал за сборную Норвегии по футболу.

Карьера 
Маркус Хенриксен начинал играть в футбол в местном клубе Тронд, но вскоре перебрался в академию «Русенборга», где на должности помощника главного тренера работал его отец. 10 мая 2009 года впервые вышел на поле в кубковом матче против «Йёвик-Лин», заменив Александера Тетти на 86 минуте. Его дебют в чемпионате Норвегии состоялся куда позже, лишь 20 сентября 2009. Несмотря на то, что в том сезоне он провёл лишь 3 игры, этого оказалось достаточно, чтобы присвоить ему звание чемпиона Норвегии.

Следующий сезон он провёл уже в качестве крепкого игрока основы, приняв участие в 28 матчах, в 26 из которых он появлялся на поле с первых минут. Тогда же, 11 апреля 2010 года он забил свой первый профессиональный гол в ворота клуба «Одд Гренланд». Успехи молодого игрока не остались незамеченными. Им стал активно интересоваться ряд клубов, включая немецкий «Вердер», что породило кучу слухов о будущем Хенриксена. Но 6 августа игрок подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до конца 2013 года, чем положил конец этим спекуляциям. 4 ноября забивает в ворота «Атлетико Мадрид» в групповом матче Лиги Европы. По итогам великолепно проведённого им сезона, в котором его команда вновь стала чемпионом страны, он был награждён званием молодого игрока года по версии НИСО и премией Статойл, а испанский спортивный журнал «Дон Балон» включил его в список ста лучших молодых игроков мира в 2010 году наряду с такими футболистами, как Хармет Сингх, Марио Гётце, Эден Азар, Неймар и Тео Уолкотт.

На старте сезона 2011 опорный полузащитник «Русенборга» Энтони Аннан перешёл в клуб Бундеслги «Шальке 04». В связи с этим Хенриксен сместился на его позицию и стал играть ближе к защите. За последующие три игры Русенборг пропустил 10 мячей, что вынудило тренера Росенберга Яна Йонсона вернуть Маркуса на его привычную позицию, а на место опорника приобрести Мухаммеда-Авал Исса из сербского клуба «Црвена Звезда». Это колоссальным образом сказалось на игре Хенриксена, который в 6 последующих играх забил 5 голов и ещё в двум ассистировал. Вскоре стало известно, что английская «Астон Вилла» и итальянский «Наполи» заинтересованы в приобретении игрока, на что сам Маркус заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Германии.

31 августа 2012 года, в последний день летнего трансферного окна, игрок перешёл в нидерландский футбольный клуб АЗ, контракт рассчитан на пять лет. 16 сентября Маркус дебютировал за свой новый клуб, выйдя на замену на 72 минуте вместо Мартена Мартенса в матче против «Роды», который окончился победой «красно-белых» со счётом 4:0.

Статистика 
''По состоянию на 21 августа 2012.

Достижения 
Командные достижения

 Русенборг
 Победитель чемпионата Норвегии по футболу : 2009, 2010.
 Обладатель Суперкубка Норвегии по футболу : 2010.

 АЗ
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2012/13

Личные
 Лучший молодой игрок по версии НИСА : 2010.

Примечания

Ссылки 
 Статистка на сайте Voetbal International

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Бристоль Сити»